Magnaat, rijk zakenpersoon
 Bedrijfssimulatiespel, een computerspelgenre ook bekend als tycoonspel
 Starmania (musical), een musical die hernoemd werd naar Tycoon